Aufschnaiter ist der Familienname folgender Personen:
Benedikt Anton Aufschnaiter (1665–1742), österreichischer Komponist
Peter Aufschnaiter (1899–1973), österreichischer Bergsteiger und Entwicklungshelfer